Сэр Мартин Фробишер (; 1535 или 1539, Альтофтс, Йоркшир — , Плимут) — английский мореплаватель и капер, совершивший три экспедиции к берегам Северной Америки.

Биография 
Родился в семье Бернарда и Маргарет Фробишер, в Альтофтсе (графство Йоркшир). По линии отца род Фробишеров восходит к шотландскому рыцарю Джону Фробишеру, отличившемуся во время войн английского короля Эдуарда I (1272—1307) в Уэльсе. Мать происходила из семьи известного лондонского купца и судовладельца Джона Йорка.

После смерти отца в 1542 году Мартина отправили в Лондон, под надзор опекуна — брата матери Джона Йорка. Сэр Джон Йорк рано заметил в племяннике «сильный характер, отчаянно дерзкую храбрость и от природы очень крепкое тело».

В 1553 году принимал участие в корсарско-работорговой экспедиции Томаса Уиндхэма к берегам Гвинеи, профинансированной Йорком. Во время следующей экспедиции в Западную Африку в 1554 году добровольно стал заложником одного из местных африканских вождей. Вскоре попал в плен к португальцам, но сумел освободиться.

По возвращении домой вступил в брак с Исабель, вдовой Томаса Рикарда из Снейта, установив связи с корсарским кланом Хокинсов. Между 1559 и 1562 годами совершил новую экспедицию за рабами в Гвинею.

Вернувшись в Йоркшир, устроился капитаном на один из трех каперов, снаряженных для действий против французов. В мае 1563 года вместе с братом Джоном Фробишером привел в гавань Плимут пять захваченных французских судов. В 1564 году перехватил в Ла-Манше корабль «Кэтрин», везший в Испанию гобелены для испанского короля Филиппа II, за что ненадолго угодил в тюрьму.

В 1565 году крейсировал в британских водах на корабле «Мэри Флауэр», захватив несколько купеческих судов. Раздобыв у вождей французских гугенотов, принца Конде и адмирала Колиньи, каперские грамоты, в течение нескольких лет охотился за судами французских католиков в составе эскадры из пяти корсарских кораблей.

В 1569 году достал каперское свидетельство, подписанное принцем Вильгельмом Оранским, и с двумя кораблями начал выслеживать испанские торговые суда. Заподозренный в пиратстве, в августе 1569 года снова был взят под стражу, почти год провел в лондонской тюрьме, но был освобожден по ходатайству леди Элизабет Клинтон, жены лорда-адмирала Англии.

В 1572 году поступил на королевскую службу, после чего патрулировал берега Ирландии, захватив одно немецкое и несколько французских судов. В 1573 году Филипп II предлагал ему перейти на испанскую службу.

В 1560-х годах начал интересоваться возможностью найти Северо-Западный проход из Атлантики в Тихий океан с целью достижения Китая и Индии. После обсуждения этого проекта с сэром Хамфри Гилбертом, Ричардом Хаклюйтом и Джоном Ди, предпринял ряд неудачных попыток заручиться поддержкой богатых судовладельцев, пока, наконец, не увлек своим проектом Эмброуза Дадли, графа Уорика, приближенного королевы Елизаветы I.

Уорик представил его проект членам Тайного Совета, которые в декабре 1574 году рекомендовали купцам Московской компании выдать ему лицензию на право поиска Северо-Западного прохода. Глава Московской компании Майкл Лок проникся идеей Фробишера и, в конце концов, убедил её членов поддержать его проект. 18 лондонских купцов выделили на нужды экспедиции сумму в 875 фунтов стерлингов, а сам Лок — 700 фунтов. Был построен 20-тонный барк «Гэбриэль», куплены 25-тонный барк «Майкл» и 10-тонная пинасса. Экипаж экспедиции насчитывал 35 человек. Доктор Джон Ди, придворный астролог и математик, побывал на судах Фробишера лично и проинструктировал его людей относительно астрономии и навигации.

7 июня 1576 года экспедиция отплыла из Рэтклиффа. Кристофер Холл был шкипером «Гэбриэля», Оуэн Гриффин — шкипером «Майкла». Когда суда проходили Гринвич, королева Елизавета I помахала им рукой и пожелала счастливого пути.

26 июня 1576 года экспедиция достигла Шетландских островов, откуда пошла через Атлантику на запад. 11 июля англичане увидели побережье Гренландии, но снег и туман помешали высадке на берег. Во время сильного шторма погибла пинасса и пропал барк «Майкл», капитан которого дезертировал.

Невзирая на это, Фробишер на потрепанном барке «Гэбриэль» с командой из 23 человек продолжал поиски Северо-Западного прохода. Двигаясь от Гренландии на запад-северо-запад, 28 июля 1576 года англичане увидели незнакомый берег (видимо, остров Резолюшн), а 18 августа — Баффинову Землю. Через два дня они высадились на островок Локс-Ленд, затем вошли в узкий залив, который Фробишер принял за долгожданный пролив и назвал своим именем (теперь это залив Фробишер на Баффиновой Земле).

В заливе участники экспедиции обнаружили туземцев, «похожих на татар, с длинными черными волосами, широкими лицами и плоскими носами, одетых в тюленьи шкуры…» Это были эскимосы-иннуиты, которых Фробишер принял за азиатов. Когда на борт судна были доставлены образцы чёрного камня с жёлтыми вкраплениями; англичане решили, что это — золото. В конце августа, прихватив с собой одного эскимоса, команда «Гэбриэля» пустилась в обратный путь и 9 октября прибыла в Лондон.

Образцы «золотой руды» Фробишер передал Майклу Локу, который попросил специалистов изучить их; три исследователя решили, что это — пирит, а четвёртый, итальянец Анджело, заявил, что все же смог извлечь из руды три крупицы золота.

В марте 1577 года была организована т. н. «Катайская компания», получившая королевскую хартию. Майкл Лок стал её управляющим. Елизавета I внесла наибольший пай в 1 000 фунтов стерлингов и снарядила за казенный счет 200-тонное судно «Эйд»; помимо этого, Фробишер получил два барка — «Гэбриэль» и «Майкл» — и несколько пинасс. Численность команды составила примерно 150 человек. Подобно Христофору Колумбу, Фробишер назначен был «главным адмиралом всех морей, озёр, земель и островов, стран и мест, вновь открываемых».

31 мая 1577 года эскадра покинула Харвич. Обогнув Шотландию, они 4 июля достигли Гренландии, но скопления льда снова помешали им высадиться на берег. 17 июля корабли подошли к острову Холл на входе в залив Фробишер. Объявив новооткрытую страну владением британской короны, англичане занялись поисками золотой руды, при этом периодически вступая в стычки с эскимосами. Наконец, погрузив на борт «Эйда» около 200 тонн «драгоценного груза» и захватив трех эскимосов (мужчину и женщину с ребёнком), Фробишер 23 августа велел возвращаться в Англию.

23 сентября 1577 года «Эйд» прибыл в английский порт Милфорд («Гэбриэль» и «Майкл» пришли позже — один в Бристоль, другой в Ярмут). Елизавета I приняла Фробишера в Виндзорском замке. Ученые-алхимики тщательно исследовали добытую экспедицией руду и заявили, что в ней действительно содержится немного золота.

31 мая 1578 года третья экспедиция в составе 15 судов под начальством Фробишера вышла в море из Харвича. Экспедиция должна была основать в новооткрытой стране постоянное поселение, оборудовать там шахты и погрузить на борт кораблей 2000 тонн «золотой руды».

20 июня 1578 года флотилия достигла прибрежных вод Гренландии, а 2 июля — залива Фробишер на острове Баффинова Земля. Во время снежной бури 100-тонный барк «Деннис» столкнулся с айсбергом и затонул; ещё один корабль дезертировал, взяв курс на Англию. Остальные суда были рассеяны и отброшены на юг, в восточную часть Гудзонова пролива. Вернувшись в залив своего имени, Фробишер отказался от основания колонии, спешно отремонтировал 13 судов, погрузил на их борт 1300 тонн «золотой руды» и в конце августа двинулся в обратный путь. В Англию он вернулся в начале октября 1578 года.

Здесь, после окончательного исследования привезенных экспедицией камней, было установлено, что они не содержат ни грамма золота. Хотя Фробишер так и не открыл Северо-Западный проход, а найденная им «золотая руда» оказалась пиритом, к заслугам мореплавателя следует отнести изучение природы айсбергов; было замечено, что при таянии айсберги дают пресную воду. Отсюда был сделан вывод, что они зарождаются на суше, а затем сползают в море.

Навсегда отказавшись от северных предприятий, Фробишер осенью 1578 года принял участие в подавлении антианглийского восстания в Ирландии. В 1580 году он командовал кораблем «Форсайт», который крейсировал у берегов Мунстера (Ирландия) во время подавления восстания Десмонда, и участвовал в захвате Смервика.

Два года спустя Фробишер разработал проект экспедиции в Китай вокруг мыса Доброй Надежды, однако этот замысел так и не был реализован.

В сентябре 1585 года он отплыл из Плимута на судне «Примроуз» в составе каперской флотилии Френсиса Дрейка. Флотилия насчитывала 21 судно, и Фробишер был назначен её вице-адмиралом. Ограбив порт Виго в Испании, англичане посетили Канарские острова, затем острова Зеленого Мыса, где в ноябре разорили город Сантьяго, и, совершив трансатлантический переход, прибыли в Вест-Индию. 1 января 1586 года пиратами была взята штурмом, разграблена и сожжена столица Эспаньолы (совр. Гаити) Санто-Доминго.

В феврале 1586 года Фробишер отличился при нападении на Картахену, а в марте — на поселение Сан-Аугустин (совр. Сент-Огастин) на полуострове Флорида. В июле 1586 года экспедиция вернулась в Плимут, привезя добычи на 60 тысяч фунтов стерлингов.

В 1587 году Фробишер участвовал в морской экспедиции, тщетно пытавшейся захватить Слейс, а в 1588 году командовал галеоном «Трайомф», находившимся в составе флота лорда-адмирала Чарльза Ховарда. Наряду с Ховардом, Дрейком, Хокинсом и Феннером, являлся членом Военного совета и принимал участие во всех столкновениях с Испанской Армадой: у Плимута, близ Портленда, у острова Уайт, близ Кале и при Гравелине.

После сражения у острова Уайт 5 августа 1588 года лорд-адмирал Ховард возвел в рыцари лучших капитанов своего флота — Мартина Фробишера, Джона Хокинса, Томаса Ховарда, лорда Шеффилда, Роджера Тауншенда и Джорджа Бистона.

Зимой 1588-1589 годов Фробишер командовал эскадрой, охранявшей берега Англии, а осенью 1589 года совершил каперскую экспедицию в район Азорских островов.

В 1591 году он вернулся в Йоркшир, женившись вторым браком на Дороти Видмерпол, дочери лорда Уэнтворта, на короткое время отойдя от дел.

В 1592 году по указу Елизаветы I взял на себя командование каперской флотилией сэра Уолтера Рэйли.

В 1594 году совершил свою последнюю экспедицию к берегам полуострова Бретань, чтобы помочь защитить Брест от испанских сил, высадившихся во Франции и укрепившихся в форте Крозон. Во время последнего штурма форта был ранен и, вернувшись в Плимут, скончался 15 ноября 1594 года.

Его внутренние органы были погребены в церкви св. Андрея в Плимуте, а тело перевезено в Лондон и похоронено в англиканской церкви Сент-Джилс-визаут-Криплгейт (Сити).

Детей Мартин Фробишер не имел, но среди наследников значился его племянник Питер Фробишер.

Память 
 Его именем был назван тяжёлый крейсер типа «Hawkins» (1924).
 Назван головной самолёт De Havilland Albatross компании Imperial Airways (позже BOAC), 1938.
 Изображен на канадской почтовой марке 1963 года и на британской почтовой марке 1972 года.
 Его имя носит канадская роза.
 Столица канадской территории Нунавут — город Икалуит — в 1942-1987 годах носила название Фробишер-Бей, в честь поселения, основанного здесь Фробишером в 1576 году, но позже заброшенного.

Примечания

Литература 
 Блон Жорж. Великий час океанов. Полярные моря / Пер. с франц. А. М. Григорьева. — М.: Мысль, 1984. — 192 с.: ил. — (Путешествия. Приключения. Поиск).
 Best, G. A true discourse of the late voyages of discoverie, for the finding of a passage to Cathaya, by the northweast, under the conduct of Martin Frobisher generall… — London, 1578 / in: R. Hakluyt, Principal navigations, v. VII (1903—1905).
 Ellis, Th. A true report of the third and last voyage into Meta incognita: atchieved by the worthie capteine, M. Martine Frobisher, esquire, Anno. 1578. — London, 1578.
 Settle, D. A true reporte of the laste voyage into the west and northwest regions, &c. 1577. worthily atchieved by Capteine Frobisher of the sayde voyage the first finder and generall. — London, 1577.
 Three Voyages of Martin Frobisher, in search of a Passage to Cathaia and India by the North-West, A.D. 1576-8. Reprinted from the First Edition of Hakluyt’s Voyages, with Selections from Manuscript Documents in the British Museum and State Paper Office / Ed. by Richard Collinson, C.B. — London, 1867.— 376 p.
 The three voyages of Martin Frobisher in search of a passage to Cathay and India by the north-west, A.D. 1576-8: from the original 1578 text of George Best / ed. Vilhjalmur Stefansson. — London, 1938. — 2 vols.
 Narratives of Voyages towards the North-West, in Search of a Passage to Cathay and India. 1496 to 1631. With Selections from the early Records of the Honourable the East India Company and from MSS. in the British Museum /Ed. by Thomas Rundall, Esq. — London, 1849.
 Bigges, W. A Summarie and True Discourse of Sir Frances Drakes West Indian Voyage.— London, Richard Field [or Roger Ward], 1589.
 Corbett, J. Drake and the Tudor navy, with a history of the rise of England as a naval power. — London, 1898. — 2 vols.
 Hakluyt, R. The Principal Navigations, Voiages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, made by Sea or over-land, to the remote and farthest distant quarters of the Earth, at any time within the compasse of these 1500 yeeres… — London: George Bishop, Ralph Newberie and Robert Barker, 1598. — 3 vols.
 McFee, W. The life of Sir Martin Frobisher. — New York and London, 1928.
 McDermott, J. Martin Frobisher: Elizabethan Privateer. — New Haven, Conn.: Yale University Press. 2001. — 509 p.
 Frobisher, K. A. Elizabethan Hero: The Life of Sir Martin Frobisher. — North Charleston, South Carolina: Booksurge LLC, 2005. — 140 p.

Пираты Англии
Мореплаватели Англии
Родившиеся в Уэст-Йоркшире
Умершие в Англии